

Івани — річка в Харківській та Сумській областях. Ліва притока Ворскли
 Івани — річка в Харківській області, притока Мжи

Івани — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Івани — присілок, Дебьоський район, Удмуртія
 Івани — село, Себезький район, Псковська область